Guerlain (Герлен, Герлэн) — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом.

С 1994 года исключительное право на использование бренда Guerlain принадлежит корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy.

История 

Парфюмерный дом Guerlain был основан в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом, французом, получившим химическое образование в Англии. Сначала этот парфюмерный дом существовал как аптечный магазин, в подвалах которого Герлен смешивал свои ароматы. Клиентами были немногие, но достаточно известные люди, среди которых Оноре Бальзак и Наполеон III, ко дню свадьбы которого был специально создан одеколон Eau de Cologne Impériale. Позже Герлен создавал ароматы для королев Виктории и Изабеллы II Испанской. 

Пьер Франсуа Герлен умер в 1864 году.
Фирму наследовали его сыновья Эме и Габриэль Герлен. Эме Герлен поднимает семейный бизнес на новый уровень, один за другим выпуская успешные ароматы, в то время как Габриэль занимался менеджментом. Деятельность Эме Герлена отмечена парфюмерными достижениями, которые получили широкую известность; это Fleur d'Italie (1884), Rococo (1887) и Eau de Cologne du Coq (1894)

В 1910 году Эме Герлен умер, компанию в наследство получили сыновья Габриэля Жак и Пьер. Пьеру достается коммерческая составляющая, а Жак берет на себя составление ароматов. За время существования дома под управлением Жака и Пьера семейный бизнес процветает, интернализируется и популяризируется. Guerlain начинает создавать парфюм для звезд кино и эстрады, а также организует продажи своей продукции по всему миру.

Жак Герлен умер в 1956 году и пост главы компании занял его внук, Жан-Поль Герлен, под руководством которого компания превращается во всемирно известный бренд.

В 1994 году Жан-Поль Герлен продал компанию мега-корпорации роскоши LVMH, которая владеет брендом Guerlain и по сей день. Ещё 8 лет после продажи Ж.-П. Герлен продолжал создавать ароматы, параллельно с группой новых молодых парфюмеров. «Однако с продажей многое изменилось, и в первую очередь — ритм. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 г. на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых — limited edition, то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос»
Жан-Поль Герлен уволился из своей компании в 2002 году.

Характеристика 

Ольга Вайнштейн так описывает основные принципы Дома Guerlain в создании ароматов:
 Герленовские композиции никогда не бывают вычурными, „навороченными“: их составляющие не „играют в прятки“ и не заслоняют друг друга, поскольку их немного. К примеру, в духах „Наэма“ („Nahema“), которые в 1979 г. парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.
 Явное предпочтение отдается натуральным ингредиентам. Конечно, без искусственных материалов не обойтись, но их доля не должна превышать 20 %. Герлены всегда строго следили за качеством сырья, и ныне Жан-Поль ежегодно инспектирует плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.
 Очень большое значение придается дизайну флаконов: „флакон для аромата — что платье для женщины“.
 И, наконец, самое главное: герленовские композиции хорошо узнаваемы, поскольку в них почти всегда используется фирменный аккорд, называемый „герлинад“ („guerlinade“). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль».

Ароматы 
Первым мужским ароматом стал одеколон «Империал», созданный специально для Наполеона III Бонапарта. Первый аромат Guerlain для женщин называется «Душа Цветов» — он был создан Паскалем Герленом в 1829 году для его жены. Jicky стал первым в мире ароматом унисекс и одним из первых с использованием синтетики.

Всего с 1828 года дом создал более 300 ароматов.

В культуре 

В русской культуре парфюм Дома Guerlain издавна считался синонимом роскоши.
 Н. Э. Гейнце (1898 год):

 Анатолий Мариенгоф. «Циники» (1928):

 Марка и аромат Mitsouko перечисляются Геллой на сеансе Варьете Воланда («Мастер и Маргарита», 1929—1940):

 Георгий Иванов. «Третий Рим» (1929):

 Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец» (1975—1977) описывает эпоху НЭПа:

 Духи «Шалимар» этой фирмы зачаровали Иосифа Бродского в «Набережной неисцелимых».

Ссылки 
  Официальный сайт
 История на сайте ELLE 
 История марки и её продажи

Примечания

Литература 
 

Производители косметики и парфюмерии Франции
LVMH